Scânteia (Ialomița) ;
 Scânteia (Iași) ;

Voir aussi 

 Scînteia